Stubenberg (Duitsland), een plaats in de Landkreis Rottal-Inn in de Duitse deelstaat Beieren
Stubenberg am See, een plaats in het Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken
Stubenberg (Oostenrijk), de gemeente genoemd naar deze plaats.